.as — национальный домен верхнего уровня для Американского Самоа.

Использование 
Поскольку регистрация домена в этой зоне доступна для любых желающих, этот домен популярен по нескольким причинам:
 AS или A/S применяется в названиях компаний Норвегии, Дании для указания, что компания является акционерным обществом;
 название домена весьма интересно в качестве доменных хаков  (см. также Domain Hacks Suggest );
 иногда используется в Астурии по причине отсутствия собственного уникального домена.

Ссылки 
 Сведения whois для домена .as на сайте IANA

Национальные домены верхнего уровня
Американское Самоа